Genty ist der Familienname folgender Personen:

 André Paul Genty (1861–1955), französischer Botaniker
 Louis Genty (1743–1817), französischer Politiker
 Philippe Genty (* 1938), französischer Marionettenspieler und Bühnenillusionist
 Yann Genty (* 1981), französischer Handballspieler